Villar kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villar-d'Arêne, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villar-en-Val, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Villar-Loubière, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villar-Saint-Anselme, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Villar-Saint-Pancrace, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,